Claude Renoir (1901 - 1969), céramiste français, fils d'Auguste Renoir
 Claude Renoir (1913 - 1993), directeur de la photographie français, fils de Pierre Renoir